IGP kan syfta på:

 IGP – italiensk kvalitetsbeteckning för industriprodukter, livsmedel o dyl, se Indicazione Geografica Protetta
 IGP – fransk kvalitetsbeteckning motsvarande den italienska, se Indication Géographique Protégée